Аппроксимации диэлектрической функции — определение аналитического выражения для диэлектрической проницаемости или показателя преломления среды в оптике.

Следующие модели используются для аппроксимации:

Классическая дисперсионная модель аппроксимации диэлектрической функции
 
где первые два слагаемых относятся к одному связанному осциллятору, третье слагаемое — вклад проводимости среды в модели Друде, а последнее — сумма осцилляторов Лорентца; i — мнимая единица, ω — циклическая частота света, ε∞ — диэлектрическая проницаемость при больших частотах, εs — диэлектрическая проницаемость при нулевой частоте (статическая), Γ0 — затухание осциллятора, ΓD — затухание в металле Друде, γj — затухание j-го осциллятора Лорентца, ωt — частота межзонного перехода, ωp — плазменная частота, fj — сила j-го осциллятора Лоренца.

Аппроксимация Форухи () и Блумер ():
 
где
 
 
 
где E — энергия кванта света, ε∞ — диэлектрическая проницаемость при больших частотах, Eg — ширина запрещённой зоны, которая как и коэффициенты A, B и C должны определяться из подгонки к экспериментальным данным. Используется для аморфных полупроводников в видимой и ближней УФ области спектра при энергии света меньше ширины запрещённой зоны.

Формула Зельмейера:
 
где λ — длина волны света, λ0 — резонансная длина волны, A и B — подгоночные коэффициенты. Используется для прозрачных сред без поглощения вдали от резонансов.

Формула Зельмейера с поглощением:
 
где λ — длина волны света, A, B, C, D, E и I — подгоночные коэффициенты. Используется для прозрачных сред с поглощением вдали от резонансов.

Уравнение Коши:
 
где λ — длина волны света, A, B и C — подгоночные коэффициенты. Используется для прозрачных сред без поглощения вдали от резонансов.

Формула Гартмана:
 
где λ — длина волны света, n∞, λ0, C и a — подгоночные коэффициенты. Используется для прозрачных сред без поглощения вдали от резонансов.

Уравнение Коши для среды со слабым поглощением:
 
где λ — длина волны света, A, B, C, D, E и F — подгоночные коэффициенты. Используется для прозрачных сред с поглощением вдали от резонансов.

Формула Конради:
 
где λ — длина волны света, A, B и C — подгоночные коэффициенты. Используется для прозрачных сред без поглощения вдали от резонансов.

Формула Скотта — Бриота:
 
где λ — длина волны света, A, B и C, D и E — подгоночные коэффициенты. Используется для прозрачных сред без поглощения вдали от резонансов.

Примечания

Литература 
 
 
Оптика